У геології — Невеликі, довгасті по вертикалі заглиблення у боковій гірській породі, виконані рудною речовиною; за розмірами наближаються до штоку.
 Виступи вивітреної гірської породи, направлені вздовж її ниж. межі в глибину нижніх шарів гірських порід у вигляді лійок (конусів, воронок), язиків та клинів.
 «кишені» (гірничий сленг) — проміжки між секціями вугледобувного комплексу, що підлягають зачищенню перед пересуванням секцій.

Література